Селман — фамилия. Известные носители:

 Селман, Реджеп (род. 1986) — македонский легкоатлет.
 Селман, Сэм (род. 1990) — американский бейсболист.